Инман има више значења:
 Инман (Јужна Каролина)
 Инман (Канзас)
 Инман (Небраска)